Serolis är ett släkte av kräftdjur. Serolis ingår i familjen Serolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Serolis